Jean-Claude Larrieu ist der Name folgender Personen:

* Jean-Claude Larrieu (Kameramann) (* 1943), französischer Kameramann
 Jean-Claude Larrieu (Fußballspieler) (* 1946), französischer Fußballspieler